Jeanne d’Arc kan syfta på:

 Jeanne d'Arc (kortfilm) – fransk stumkortfilm från 1900.
 Jeanne d'Arc (1948) – amerikansk film med Ingrid Bergman i titelrollen, originaltitel: Joan of Arc.
 Jeanne d'Arc (1999) – fransk film i regi av Luc Besson, originaltitel: The Messenger: The Story of Joan of Arc.
 Jeanne d'Arc (TV-serie) – kanadensisk miniserie från 1999, originaltitel: Jeanne d'Arc.

Se även 
 La Passion de Jeanne d'Arc